Peugeot SR1 — концепт-кар в линейке автомобилей Peugeot. Официальное представление автомобиля запланировано на март  Вместимость автомобиля — 3 человека. Третье сиденье в центре второго ряда. Доступ к нему облегчает подножка, которая легко сдвигается вперед. В приборную панель вставлены эксклюзивные наручные часы Bell&Ross.

Двигатели 
В Peugeot SR1 — два двигателя, один из них электрический. Управляет работой обоих двигателей разработанная технология HYbrid4. Её серийное использование запланировано на автомобилях Peugeot 3008 начиная с 2011 года. Особенность автомобиля — двигатели разнесены по мостам. Спереди — бензиновый двигатель 1,6 л ТНР мощностью 160 кВт (218 л.с.) Если работает только он, автомобиль является переднееприводным.

Сзади — электродвигатель мощностью 70 кВт (95 л.с.) Использование только электродвигателя делает машину заднеприводной и позволяет автомобилю работать с нулевым уровнем выброса углекислого газа. При задействовании обоих двигателей автомобиль становится полноприводным,  и расход топлива не превышает 4,9 л / 100 км, а показатель выброса углекислого газа не превышает 119 г/км. Максимальная мощность в таком случае составляет 230 кВт (313 л. с.).

Динамику автомобилю придает облегченная конструкция жесткого кузова и шасси с установленным на него турбодвигателем, ходовой частью и механическими элементами. Сцепление с полотном обеспечивает система динамической стабилизации. Она контролирует угол поворота задних колес и скорость вращения, обеспечивает маневренность автомобиля при дорожных условиях.

Технические характеристики

Фотографии 

Автомобили Peugeot
Концепт-кары
Концепт-кары 2010 года